Oppacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Oppacher (um 1892–??), österreichischer Eiskunstläufer

Oppacher steht für:

 Oppacher Mineralquellen, deutscher Getränkefabrikant